Gitit může být:
 Gitit (izraelská osada) – osada na Západním břehu Jordánu
 Gitit (software) – software typu wiki